Andrew Wooten (1989) – calciatore statunitense con cittadinanza tedesca
 Khalid Wooten (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Victor Wooten (1964) – bassista statunitense